Ladoucette ist der Familienname folgender Personen: 

 Eugène de Ladoucette (1807–1887) französischer Staatsrat, Deputierter des Départements Ardennes
 Jean Charles François de Ladoucette (1772–1848) Baron des Empire,  Präfekt der Départements Hautes Alpes, Roer und Moselle, Schriftsteller

 Louis-Napoléon-Loetitia de Ladoucette (1809–1869) Baron des Empire, Deputierter des Départements Moselle, Bürgermeister in Paris, Schlossherr in Drancy

Ladoucette ist außerdem der Name 
 eines weltberühmten Weines des Weingutes Château Nozet
 des Schlosses und Schlossparks in Drancy